Чоловічий турнір з регбі-7 на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувається на стадіоні Адзіномото, на якому проводили матчі Кубка світу з регбі-15 2019. Турнір триває з 26 по 28 липня 2021 року. Змагаються 12 національних збірних.

Розклад змагань

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Рейтинг третіх команд 
Перші дві з команд, що посіли 3-тє місце, виходять до стадії плей-оф.

Ігри на вибування

Плей-оф за 9–12-те місця

Плей-оф за 5–8-ме місця

Розіграш медалей

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за бронзову медаль

Матч за золоту медаль

Примітки 
 

 ‎
чоловічий турнір